El nombre de Juan Van Halen puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan Van Halen y Sartí (1788-1864). Militar español que sirvió en los ejércitos de varios países.
 Juan Van-Halen (nacido en 1944). Escritor, historiador, periodista y político español.
 Juan Van-Halen Rodríguez (nacido en 1969). Economista, abogado, ejecutivo y político español.